Maria Comnè, germana de l'emperador romà d'Orient Aleix I Comnè
 Maria Comnè, filla d'Aleix I Comnè
 Maria Comnè, reina d'Hongria (1144–1190), esposa d'Esteve IV d'Hongria
 Maria Comnè Porfirogènita (1152–1182), la Porfirogènita, filla gran de l'Emperador Manuel I Comnè i de Berta de Sulzbach
 Maria Comnè de Jerusalem, reina de Jerusalem (vers 1150-1208/17), segona esposa del rei Amalric I de Jerusalem i mare d'Isabel de Jerusalem 
 Maria Comnè de Trebisonda (morta el 1439), tercera esposa de l'emperador Joan VIII Paleòleg i darrera emperadriu consort de l'Imperi Romà d'Orient